Cornu  je příjmení více osobností:

 Alfred Cornu (1841–1902) – francouzský experimentální fyzik
 Manuel Cornu (* 1993) – francouzský reprezentant ve sportovním lezení
 Paul Cornu (1881–1944) – francouzský inženýr a vynálezce vrtulníku